Wallring bezeichnet:

 Wallring (Braunschweig), ein städtebauliches Ensemble in Braunschweig
 Wallringtunnel (Hamburg), Teil der Ringstraße Wallring in Hamburg, siehe auch Ring 1 (Hamburg)
 Wallring (Recklinghausen), eine ehemalige Wallanlage und einen heutigen Boulevard in Recklinghausen